Kaulsdorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Kaulsdorf (Saale), Gemeinde in Thüringen
 Berlin-Kaulsdorf, Ortsteil von Berlin